P38 bzw. P 38 steht für:
 Papyrus 38, ein neutestamentliches Manuskript
 P38-opener, ein Dosenöffner für die Kampfrationen der United States Armed Forces im Zweiten Weltkrieg 
 Walther P38, deutsche Ordonnanzpistole
 p38-mitogenaktivierte Proteinkinase, eine Proteingruppe

P-38 steht für:
 Lockheed P-38, US-amerikanisches Kampfflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg

Abkürzung